Хака — многозначный термин.

 Хака — традиционный маорийский танец.
 Хака — город в Испании.
 Хака — село в Хабаровском крае России.
 Хака-чинский язык — один из языков куки-чинской подгруппы.
 «Хака» — финский футбольный клуб из города Валкеакоски.
 «Хака» — испанский хоккейный клуб из одноимённого города.

См. также